Карым — топоним в России:
 Карым — посёлок в Майминском районе Республики Алтай.
 Карым — село в Кондинском районе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
 Карым — река в Республике Алтай, Алтайском крае.
 Карым — река в Ханты-Мансийском АО.

См. также 
 Карым-Игль
 Карымское